Refresh — третий мини-альбом южнокорейской гёрл-группы CLC. Был выпущен 29 февраля 2016 года лейблом Cube Entertainment при поддержке CJ E&M Music.

Предпосылки и релиз 
В начале 2016 года стало известно, что CLC выпустят мини-альбом с двумя новыми участницами — Элки и Ынбин, участницы реалити-шоу «Подготовка 101». Из-за своего участия в шоу Ынбин не могла продвигаться с группой до тех пор, пока её не исключили.

Refresh был выпущен в полночь 29 февраля на всех музыкальных платформах.

Видеоклип 
29 февраля, в день выхода альбома была выпущена короткая версия видеоклипа «High Heels», где присутствовала Элки, но не было Ынбин. Полноценная версия была выпущена 20 марта.

Промоушен 
Промоушен стартовал с выступления на M!Countdown 3 марта. В дальнейшем CLC выступали на Music Core, Inkigayo и других музыкальных шоу.

Список композиций

Продажи и сертификации

Позиции в чартах

Примечания 

Мини-альбомы на корейском языке